Filip Josef, hrabě Gallas, vévoda z Lucery, německy Philip Joseph, Graf von Gallas, Herzog zu Lucera, (24. srpna 1703, Praha – 21. května 1757, České Budějovice) byl český šlechtic, nejvyšší dvorský sudí a nejvyšší hofmistr Českého království.

Život 
Hrabě Filip Josef byl synem Jana Václava Gallase a jeho první manželky Marie Anny, rozené hraběnky z Ditrichštejna (1681–1704). V jeho držení bylo mj. frýdlantské, liberecké a grabštejnské panství, k nimž roku 1726 od hraběte Karla Josefa z Bredy za 291 000 zlatých rýnských přikoupil také panství okolo zámku Lemberk. Když roku 1757 zemřel, nezanechal žádné potomky a jeho majetek proto přešel na jeho manželku Marii Annu, hraběnku z Gallasu s tím, že po její smrti (zesnula roku 1759) přejde majetek, erb i jméno na syny její sestry Aloisie z Clamu, jimiž byli Kristián Filip Clam a jeho bratr Karel Leopold. K podmínkám však navíc také patřilo, že oba bratři a všichni jejich potomci si ke svému jménu připojí i jméno Gallas, k čemuž skutečně došlo spojením obou rodů Marií Terezií v roce 1768.

Majetkové poměry 
V letech 1719–1725 spravovala rodová panství za nezletilého Filipa jeho babička Johanna Emerenciána (1643–1711). Ta například rozhodla o prodeji vídeňského paláce hraběti z Althannu v roce 1724, na druhou stranu získal rod Gallasů malé panství Skřivany-Žiželice jako dědictví po jejich vrchním správci, Karlu Christianovi Platzovi z Ehrenthalu (1722).

Filip Josef byl jako hlava rodu pánem těchto panství:
 Panství Liberec
 Panství Frýdlant
 Panství Grabštejn
 Panství Lemberk (zakoupeno 1726)
 Statek Nová Ves-Mlýnice
 Panství Skřivany-Žiželice
 Statek Velké Klecany (zakoupen 1727)
 Statek Přemyšlení (zakoupen 1727)
 Dvůr Přední Ovenec (zakoupen 1754)
Dále držel také dnešní Clam-Gallasův palác v Praze a vévodství Lucera v Apulii v Království neapolském

Příbuzenské vztahy 
Modře jsou vyznačeni příslušníci rodu Gallasů, zeleně sourozenci Clam-Gallasové.

Odkazy

Reference 

Filip Josef Gallas
Čeští šlechtici
Čeští sudí
Čeští hofmistři
Pohřbení v Gallasovské a Clam-Gallasovské hrobce v Hejnicích
Narození 24. srpna
Narození v roce 1703
Narození v Praze
Úmrtí 23. května
Úmrtí v roce 1757
Úmrtí v Českých Budějovicích
Muži